16174 Parihar – asteroide della fascia principale
 Parihar – antica famiglia indiana, appartenente alla casta Rajput